187 км, 187-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов

 населённые пункты

 187 км (ж.д. будка) — населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Ленинском районе Ульяновска (в городском округе Ульяновск) в Ульяновской области.
 Разъезд № 89 (187 км) — посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области России. Входит в состав Аязгуловского сельского поселения.
 железнодорожные объекты

187 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 556119.
 187 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 551859.

о.п. 187 км (Костанайская область), Казахстанская железная дорога. Код 684660.

187 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 202120
 187 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 595927
 187 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 802959
 187 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815037

 пл. 187 км (Рязанская область) — блокпост Рязанского направления Московской железной дороги. Код 220044.
 о.п. 187 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 048847.
 о.п. 187 км (Ярославская область) — железнодорожная платформа на Транссибирской железнодорожной магистрали, Северная железная дорога (Ярославская область). Код 313817